Симон Эмануэль Карлссон Аджей (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Ваггерюд». На взрослом уровне до 2015 года выступал в Швеции за «Хускварну», «Росслет» и «Тенхульт». В 2016 году подписал контракт с канадской «Аврора Юнайтед», выступающей в Лиге Онтарио. В 19 матчах за клуб он забил 19 мячей, заняв второе место в списке бомбардиров лиги. Перед сезоном 2018 года вернулся в Швецию, подписав контракт с «Ассириска Турабдин». В её составе провёл 25 матчей в рамках второго дивизиона, в которых забил 30 голов.

В декабре 2018 года перешёл в «Йорк9». Первую игру за новый клуб провёл 27 апреля 2019 года в гостевой встрече с «Форджем», появившись на поле в стартовом составе. За сезон Аджей провёл 30 матчей и забил 8 мячей, среди которых 6 игр в первенстве Канады. В декабре заключил с клубом новый контракт на следующий сезон. В начале февраля 2020 года по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто. После этого снова вернулся в Швецию в «Ассириска Турабдин», где провёл один сезон, за время которого забил 25 мячей в 29 встречах.

18 ноября 2020 года стал игроком «Варберга», выступающего в Алльсвенскане. 11 апреля 2021 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись с первых минут в гостевой встрече с «Мьельбю». В следующем туре против «Эльфсборга» появился на поле на 66-й минуте вместо Робина Симовича и через две минуты забил единственный гол своей команды.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хускварна»
Игроки ФК «Варберг»